Demografie
Plato (427–347 v.Chr.), Grieks filosoof
Platonisch lichaam of platonisch veelvlak, zie regelmatig veelvlak
Platonische liefde of platonische relatie
Platonisme, neoplatonisme
Platonisten van Cambridge
Plato (exarch van Ravenna), exarch van Ravenna (ca. 645-649)
Jason Plato, Brits autocoureur
Dana Plato, Amerikaans actrice 

 Geografie
Plato (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Magdalena
Plato (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten

 Kosmologie
Plato (inslagkrater), inslagkrater op de maan
PLATO (ruimtesonde)

 Zoölogie
Plato (geslacht), een geslacht van parapluspinnen

 Overige
PLATO-hout, acroniem van Providing Lasting Advanced Timber Option, zie: thermisch gemodificeerd hout
Plato-schaal, een maat voor de sterkte (stamwortgehalte) van het wort waarvan bier gebrouwen wordt
Plato (winkel), een Nederlandse keten van muziek-speciaalzaken